

Toponymes
 Le comté de Nicholas est un comté du Kentucky (États-Unis) ;
 Le comté de Nicholas est un comté de Virginie-Occidentale (États-Unis).

Patronymes

 Albert Peto Nicholas (1951- ), est un homme politique des îles Cook.
 Albert Nicholas (1900-1973) est un clarinettiste et saxophoniste américain.
 Alison Nicholas (1962- ) est une golfeuse anglaise.
 Charlie Nicholas (1961- ) est un footballeur écossais.
 Drew Nicholas (1981- ) est un basketteur américain.
 Fayard Nicholas (1914-2006) est un danseur de claquettes noir-américain.
 George Nicholas (1910-1996) est un animateur américain.
 Grant Nicholas est le chanteur et le guitariste du groupe de rock anglais Feeder.
 Graydon Nicholas a été assermenté comme  lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick ;  
 Lynn H. Nicholas (-), auteure américaine ;
 Mayowa Nicholas (1998- ) est un mannequin nigérian.
 Peter Nicholas (1959- ) est un footballeur gallois.
 Sandra Lovelace Nicholas (1948-), activiste malécite et sénatrice canadienne.
 Tara-Lynn Nicholas (1995-), nageuse sud-africaine.
 Teariki Ben-Nicholas (1995-), joueur de rugby à XV néo-zélandais.
 Thomas Ian Nicholas (1980- ) est un acteur, réalisateur et scénariste américain.

Utilisé comme prénom 
 
 Nicholas, évêque de l'Église orthodoxe russe.